Хаскелл () — многозначный термин.

Фамилия 
  (род. 1946) — американский искусствовед, куратор Музея американского искусства Уитни (с 1975).
  (род. 1921) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей США (1957—1959), мэр Уилмингтона (штат Делавэр; 1969—1973).
  (1843—1921) — американский юрист, первый генеральный прокурор штата Монтана (1889—1897).
 Хаскелл, Гордон (1946—2020) — британский музыкант, участник группы King Crimson.
  (1842—1883) — американский политик, член Палаты представителей США от 2-го округа Канзаса (1877—1883).
  (род. 1948) — австралийский поэт и критик.
 Хаскелл, Джейми (род. 1980) — американская кёрлингистка.
  (род. 1985) — британский регбист, игрок клубов Чемпионата Англии по регби.
  (1936—2016) — американский композитор, лауреат премии «Эмми» за музыку к телевизионному спецвыпуску (1978), трёхкратный лауреат «Грэмми» за аранжировку песен (1967, 1970, 1976).
  (род. 1958) — американский писатель.
  (1843—1925) — солдат армии Севера в Гражданской войне в США, кавалер Медали Почёта за спасение раненого в сражении при Энтитеме.
  (1863—1948) — американский математик, заведующий кафедрой математики Калифорнийского университета в Беркли (1909—1933), приглашённый докладчик на Международном конгрессе математиков 1924 и 1928 годов.
  (род. 1939) — американский театральный и кинокритик, феминистка.
 Хаскелл, Натаниэль Мервин (1912—1983) — американский политик-республиканец, 62-й губернатор штата Мэн (1953).
 Хаскелл, Нейт (род. 1980) — американский кёрлингист.
 Хаскелл, Роберт (1903—1987) — американский политик-республиканец, 65-й губернатор штата Мэн (1959).
  (1878—1971) — американский политик, член Палаты представителей США от 10-го округа Нью-Йорка (1915—1919).
  (1833—1922) — американский миссионер, сооснователь Церкви адвентистов седьмого дня.
 Хаскелл, Сьюзан (род. 1968) — американская актриса, лауреатка Дневных премий «Эмми» (1994, 2009).
  (род. 1962) — американский дипломат, посол США в Республике Конго (с 2017).
  (1818—1859) — американский политик, член Палаты представителей США от 11-го округа Теннесси (1847—1849).
  (1878—1952) — американский военный деятель, дипломат, руководитель миссии Американской администрации помощи по борьбе с голодом в России (1921—1923).
  (1916—1998) — американский политик, член Сената США (1973—1979).
  (1928—2000) — британский искусствовед, профессор истории искусства Оксфордского университета (1967—1995).
  (1843—1903) — солдат армии Севера в Гражданской войне в США, кавалер Медали Почёта за героизм в сражении при Севен-Пайнс.
  (1860—1933) — американский юрист и политик, первый губернатор штата Оклахома (1907—1911).
  (1876—1925) — американский художник, иллюстратор, гравёр, чьи работы входят в собрание Метрополитен-музея.

Топоним 
 Хаскелл (Арканзас) — город, расположенный в округе Сейлин (штат Арканзас, США).
 Хаскелл (Техас) — город, расположенный в штате Техас, США.

См. также 
 Haskell